El término bombarda puede referirse a:
 Bombarda, arma de fuego medieval.
 Bombarda, instrumento musical propio de la música bretona.
 Bombarda, barco de dos palos, el mayor casi en el centro y el otro a popa, armado de morteros instalados en la proa.
 La Bombarda, barrio de Zaragoza.